E55 ou E 55 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 HMS E55, un sous-marin de la Royal Navy.

Médecine 
 Carence en vitamine D, d'après la Classification internationale des maladies.

Routes 
  Autoroute émiratie E 55 ;
  Route européenne 55, reliant Helsingborg (en Suède) à Kalamata (en Grèce).

Télécommunications 
 Nokia E55, un smartphone du fabricant finlandais Nokia.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres